Кір'ят-Гат (, Кір'ят-Ґат; ) — місто в Південному окрузі Ізраїлю.

Загальні дані

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету  

Міста Ізраїлю
Міста розвитку